Кшиштоф Ґонсьоровський (, 19 травня 1935, Варшава — 12 січня 2012) — польський поет і літературний критик.
 Фелікс Ґонсьоровський (1815—1891) — архітектор

Польські прізвища